Nanni es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Dante di Nanni (1925-1944), partisano italiano.
 Mauricio Nanni (1979-), exfutbolista uruguayo.
 Nicola Nanni (2000-), futbolista sanmarinense.
 Roberto Nanni (1981-), exfutbolista argentino.